Mauritius est le nom de l'île Maurice en anglais et dans quelques autres langues européennes et la forme latine du prénom Maurice. 

Il peut aussi faire référence à : 

 Le Mauritius, un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui fit naufrage en 1609 ;
 , une pièce jouée à Broadway en 2007, le nom venant des Mauritius Post Office, les deux premiers timbres émis par l'île Maurice. 

En référence à l'île Maurice, on retrouve également ce nom dans : 
 Mauritius Broadcasting Corporation
 Mauritius Commercial Bank
 Mauritius Standard Time
 Mauritius Telecom
 Mauritius Trochetia
 Mauritius Pride
 Mauritius Post
 Air Mauritius